Assiniboine (volk), een indiaans volk dat zichzelf Nakoda noemt
 Assiniboine (taal), de taal van dat volk
 Assiniboine (rivier), een rivier in Canada
 Mount Assiniboine, een berg in Canada